Renouard ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Paul Renouard (1845–1924), französischer Grafiker, Lithograf und Kunstmaler
 Flavie Renouard (* 2000), französische Mittelstreckenläuferin
 Jean-Pierre Renouard  (1922–2014), Überlebender der Konzentrationslager in Neuengamme, Misburg und Bergen-Belsen
 Johann Jeremias von Renouard (1742–1810), preußischer Generalmajor
 Maximilian von Renouard (1797–1883), preußischer Generalmajor
 Mélanie Renouard de Bussière (1836–1914), durch Heirat Comtesse de Pourtalès, eine der Königinnen von Paris unter dem Zweiten Kaiserreich
 Philippe Renouard (1852–1934), französischer Bibliograph und Typograph

Sonstiges:
 Mount Renouard, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:
 Le Renouard